Друга сезона Јадранске лиге у ватерполу је почела 3. октобра 2009. године. Новина ове године је та што је одлучено да се у сезони 2009/10. Лига прошири на 13 чланова и да тринаести члан буде Академија ватерпола -{Cattaro Maximus}- из Котора. То је нова екипа основана у Котору 2008. године, која је протекле сеезоне учествовала у ЛЕН купу, а у Првенство Црне Горе у ватерполу заузела је треће место.

Клубови учесници у сезони 2009/10. 
1.  Младост, Загреб,
2.  Југ, Дубровник,
3.  Шибеник,
4.  Морнар, Сплит,
5.  ПОШК, Сплит,
6.  Приморје, Ријека,
7.  Јадран СТ, Сплит
8.  Медвешчак, Загреб
9.  Будванска ривијера, Будва
10.  Приморац, Котор
11.  Јадран ХН, Херцег Нови
12.  Рокава, Копар
13.  Катаро, Котор

Систем такмичења 
Такмичење у Јадранској лиги у сезони 2009/10. оджавало се у два дела. У првом делу играо се двоструки лига систем у којем су екипе играле свако са сваким по две утакмице у 26 кола. По завршетку лига такмичења 4 првопласиране екипе су отишле у други део, који се играо по куп систему (полуфинале и финале). У полуфиналу су се састали првопласирани против четвртопласираног и другопласирани против трећепласираног. Победници су играли у финалу, а поражени за треће место.

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Коначна табела после лигашког дела такмичења

Финални турнир 
По завршетку лигашког дела сезоне Јадранске лиге четири првопласирене екипе Југ, Јадран Херцег Нови, Приморац и Младост, стекле су право, да на финалном турниру у Дубровнику одлуче о прваку. Турнир је одигран 6 и 7. маја 2010.. У полуфиналу су играли први и четврти, други и трећи. Победници су играли у финалу.

Победник 
Победник је екипа Јадрана из Херцег Новог

За најбољег играча Јадранске лиге у сезони 2009/10. проглашен је Александар Ивовић играч ПВК Јадрана из Херцег Новог. Исти је играч са 68 постигнутих голова Такмичењаа проглашен најбољим стрелцем лиге.

Спољашње везе 
 Јадранска ватерполо лига

Јадранска лига у ватерполу
Ватерполо у 2009.
Ватерполо у 2010.